Das Damendoppel der Australian Championships 1949 war ein Tenniswettbewerb in Adelaide.

Titelverteidigerinnen waren Nancye Bolton und Thelma Long, die erneut das Endspiel erreichten und sich dort gegen Doris Hart / Marie Toomey mit 6:0 und 6:1 durchsetzten.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Damendoppel
1949